Název Karlova Huť mají dvě sídla:
 Karlova Huť (Králův Dvůr), část města Králův Dvůr v okrese Beroun
 Karlova Huť (Bělá nad Radbuzou), část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice